Gernika Rugby Taldea, club de rugbi a 15 de la ciutat de Gernika, al País Basc
 GRT Records (de l'acrònim en anglès General Recorded Tape), companyia discogràfica històrica dels Estats Units
 Relativitat general (del seu nom en anglès General Relativity Theory), teoria física geomètrica de la gravitació
 Tonatge Brut Registrat (del seu nom en anglès Gross Register Tonnage), mesura del volum intern d'un vaixell
 Grt també és l'abreviatura del granat, grup de minerals nesosilicats
 grt també és el codi ISO 639-3 de la llengua garo, llengua sinotibetana parlada pels garo de Meghalaya, a l'Índia